Мерлеа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22149.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 95 км западнее Ренна, в 28 км к югу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 451 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 293 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 214 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 214 активных работали 206 человек (112 мужчин и 94 женщины), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 79 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Жак в деревне Сен-Леон (XV век). Исторический памятник с 1908 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор